Богоро́дское — топоним.

Населённые пункты

Казахстан 
 Богородское — село в Тарановском районе Костанайской области.
Богородское — до 1925 года название села Акоре в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.

Россия 
 Богородское — село в Ивановском районе Амурской области.
 Богородское — село в Благовещенском районе Башкортостана.
 Богородское — село в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Богородское — до 1931 года — название села Моторного города Уфы (Черниковска) Башкортостана
 Богородское — село в Новооскольском районе Белгородской области.
 Богородское — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Богородское — село в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Богородское — исчезнувшее село в Киржачском районе Владимирской области.
 Богородское — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Богородское — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Богородское — село в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Богородское — село в Ивановском районе Ивановской области.
 Богородское — село в Шуйском районе Ивановской области.
 Богородское — село в Ферзиковском районе Калужской области.
 Богородское — посёлок городского типа в Богородском районе Кировской области.
 Богородское — село в Галичском районе Костромской области.
 Богородское — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Богородское — бывшее подмосковное село, вошедшее в состав Москвы в 1902 году.
 Богородское — бывшее подмосковное село, вошедшее в состав Москвы в 1960 году.
 Богородское — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Богородское — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Богородское — село в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Богородское — деревня в Ленинском районе Московской области.
 Богородское — деревня в Рузском районе Московской области.
 Богородское — посёлок городского типа в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Богородское — село в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Богородское — село в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Богородское — посёлок в Лысковском районе Нижегородской области.
 Богородское — село в Сергачском районе Нижегородской области.
 Богородское — село в Шарлыкском районе Оренбургской области.
 Богородское — село в Глазуновском районе Орловской области.
 Богородское — село в Вадинском районе Пензенской области.
 Богородское — село в Мокшанском районе Пензенской области.
 Богородское — село в Ильинском районе Пермского края.
 Богородское — село в Ремонтненском районе Ростовской области.
 Богородское — село в Кинель-Черкасском районе Самарской области.
 Богородское — село в Вольском районе Саратовской области.
 Богородское — село в Духовницком районе Саратовской области.
 Богородское — село в Пестречинском районе Татарстана.
 Богородское — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Богородское — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Богородское — деревня в Заокском районе Тульской области.
 Богородское — деревня в Чернском районе Тульской области.
 Богородское — деревня в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.
 Богородское — село в Ульчском районе Хабаровского края.
 Богородское — деревня в Даниловском районе Ярославской области. Входит в состав Дмитриевского сельского поселения.
 Богородское — деревня в Даниловском районе Ярославской области. Входит в состав Середского сельского поселения.
 Богородское — село в Мышкинском районе Ярославской области.
 Богородское — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Богородское — деревня в Ростовском районе Ярославской области.
 Богородское — до 1924 года название пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области.
 Богородское — до 1925 года название посёлка Камское Устье Камско-Устьинского района Татарстана.
 Богородское — до 1937 года название деревни Старая Шегарка Шегарского района Томской области.

Районы 
 Богородское — район на востоке Москвы.

Усадьбы

См. также 
 
 
 Городское поселение Богородское
 Воря-Богородское
 Богородицкое